Gurudew (dewanagari गुरुदेव, transliteracja: gurudeva, transkrypcja gurudewa, hindi gurudew, bengali gurudeb, ang. gurudev) – indyjski honorowy tytuł używany wobec przewodników duchowych (guru) i osób wysoko postawionych.

W rozumieniu tradycji hinduistycznej, gurudewa to guru, którego umysł osiągnął trwałe i pełne połączenie z umysłem bóstwa.
Jego uczniowie postrzegają oddanie się takiemu nauczycielowi jako równoważne z oddaniem się samemu bostwu. Niematerialne, przebywające w swojej niebiańskiej siedzibie (loka) bóstwo (dewa), przestaje być zbyt odległe i abstrakcyjne – poprzez fizyczną postać gurudewy manifestuje swoje boskie jakości w świecie materialnym. Bóstwo, które przejawia dany gurudewa, to najczęściej jego isztadewata (bóstwo indywidualnej sadhany, w której osiągnął poziom siddhi) lub jidam z praktyki gurujogi.

Przykłady użycia

Induscy mężowie stanu 
 Rabindranath Tagore – przydomek Gurudew nadał mu Mahatma Gandhi

Hinduistyczne imiona guru 
 Om Gurudew Dźanglidas Maharadż – współczesny guru z Maharasztry
 Gurudew Śri Sudarśan Nathdźi – z Bhopalu
 Śri Gurudew Mahendranath – założyciel International Nath Order
 Vagbhatananda Gurudevar – uczeń Śri Narajana Guru
 Gurudewa Satguru Śiwaja Subramunijaswami

Przypisy

Bibliografia 
 

Hinduistyczne funkcje i tytuły